Maitreya (Sanskrit  freundlich) steht für:

 Maitreya, im Buddhismus ein künftiger Buddha
 Maitreya (Rishi), in der hinduistischen Mythologie ein Seher

Maitreya ist der Familienname folgender Personen:
 Sananda Maitreya (eigentlich Terence Trent Howard; * 1962), US-amerikanischer Sänger